«Трансформеры» () — серия фильмов, основанная на франшизе «Трансформеры», которая началась в 1980-х годах. Серия выпущена компанией Paramount Pictures и состоит из шести фильмов в жанре научно-фантастических боевиков, включая оригинальную серию — начиная с «Трансформеров» (2007) и заканчивая «Трансформерами: Последний рыцарь» (2017) — а также перезапуск начиная с «Бамблби» (2018).

Серию распространяет компания Paramount Pictures, а первые два фильма распространяла вместе с DreamWorks Pictures. Оригинальная серия «Трансформеров» получила отрицательные или смешанные отзывы, за исключением «Бамблби», который получил положительные отзывы. Она является 13-й кассовой серией фильмов, с общей суммой в 4,8 миллиарда долларов; два фильма из этой серии собрали более 1 миллиарда долларов каждый.

Фильмы

Выпущенные фильмы

Будущие фильмы 

В марте 2015 года Paramount наняла сценариста, удостоенного премии Оскар, Акиву Голдсмана, чтобы тот создал «комнату» сценаристов, предлагающих идеи для будущих фильмов с намерением расширить франшизу до кинематографической вселенной. Было написано двенадцать отдельных сценариев. Голдсману было поручено разработать сюжетную линию сиквела, состоящую из нескольких частей, а также приквелы и спин-оффы. Руководство созданием этих историй было поручено Голдсману, Майклу Бэю и продюсерам Стивену Спилбергу и Лоренцо ди Бонавентуре. В команду нанятых 12 сценаристов входили: Роберт Киркман, Артур Маркам, Мэтт Холлоуэй, Зак Пенн, Джефф Пинкнер, Эндрю Баррер, Гэбриел Феррари, Кристина Ходсон, Линдси Бир, Кен Нолан, Женева Робертсон-Дуорет и Стивен Денайт. Голдсман сообщил, что в «комнате» сценаристов набрасываются истории, которые могут быть в дальнейшем развиты в проектах, получивших зелёный свет: «…если один из авторов привержен [определённой истории], он может сделать набросок, который затем разработает вся комната». В августе 2017 года, после плохого приёма фильма «Трансформеры: Последний рыцарь», написанного в соавторстве с Голдсманом, режиссёр официально покинул франшизу.

В декабре 2018 года ди Бонавентура заявил, что в серии будут и другие фильмы, а также признал, что в тон и стиль франшизы будут внесены некоторые изменения из-за успеха «Бамблби».

 Трансформеры: Восхождение Звероботов

В марте 2019 года продюсер Лоренцо ди Бонавентура объявил о продолжающихся разработках сиквела «Бамблби». В январе 2020 года было официально объявлено о продолжении «Бамблби», сценарий к которому напишет Джоби Харольд. Позже в ноябре того же года стало известно, что Стивен Кейпл-младший будет режиссёром этого фильма. В мае 2020 года Paramount назначила дату выхода фильма на 24 июня 2022 года. В апреле 2021 года Энтони Рамос был выбран на одну из главных ролей в фильме, а Доминик Фишбек на заключительных переговорах сыграет главную роль. В июне 2021 года актриса Лорен Велес рассказала журналу Comic Book Movie, что у неё есть роль в сиквеле. Этот проект станет совместным предприятием Hasbro, eOne и Paramount Pictures. Основные съёмки начались 7 июня 2021 года в Лос-Анджелесе, Калифорния, под рабочим названием «Трансформеры: Альянс Зверей».

 Безымянный кроссовер «Трансформеров» и «Броска кобры»
В марте 2013 года во время выхода «Броска кобры 2», продюсер ди Бонавентура объявил о планах студии разработать кроссовер «Трансформеров» и «Броска кобры». 26 июля 2013 года режиссёр «Броска кобры 2» Джон Чу заявил, что он также заинтересован в том, чтобы снять кроссовер. Несмотря на то, что ди Бонавентура заявил, что кроссовер не входил в ближайшие планы франшизы, он признал, что они все же намерены его сделать.

 Безымянный приквел «Трансформеров»
В сентябре 2015 года было объявлено, что Эндрю Баррер и Гэбриел Феррари были наняты для написания сценария к фильму, с рабочим названием «Трансформеры 1». В апреле 2020 года Джош Кули подписал контракт с режиссёром анимационного приквела. Баррер и Феррари вместе с Кули напишут новый сценарий к «Трансформерам 1»; продюсерами выступят Лоренцо ди Бонавентура и Марк Вахрадян; история будет происходить полностью на Кибертроне и повествовать отношения между Оптимусом Праймом и Мегатроном, «отдельно» от того, что было изображено в фильмах серии. Этот проект станет совместным предприятием Hasbro Entertainment, eOne и Paramount Animation.

 Безымянный сиквел «Трансформеров: Последний рыцарь»
В феврале 2016 года фильм был анонсирован во время текущих планов по «Кинематографической вселенной Трансформеров» с запланированной датой выхода на 28 июня 2019 года, но был убран из графика выпуска Paramount из-за негативной оценки «Последнего рыцаря». В марте 2018 года продюсер Лоренцо ди Бонавентура подтвердил, что ещё один фильм под названием «Трансформеры 7» (по всей видимости, «Бамблби» считается «Трансформерами 6») всё ещё находится в активной разработке, хотя фильм будет перезапуском, а не прямым продолжением предыдущей части.

 Безымянный фильм Анхеля Мануэля Сото
В марте 2021 года в разработку вошёл ещё один фильм режиссёра Анхеля Мануэля Сото по сценарию Марко Рамиреза. Сюжет будет разворачиваться отдельно от фильмов, которые уже вышли на экраны, а Лоренцо ди Бонавентура, Дон Мёрфи и Том ДеСанто по-прежнему будут задействованы в своих продюсерских ролях. Этот проект станет совместным предприятием eOne и Paramount Pictures.

Актёрский состав

Съёмочная группа

Кассовые сборы

Реакция критиков и зрителей 

За исключением «Бамблби», общие элементы оригинальной серии фильмов получили негативную оценку, такие как повторяющиеся шаблонные сюжеты, актёрская игра, диалоги, съемка, редизайн Трансформеров, софоморический и туалетный юмор, объективация женских персонажей, Трансформеры сводятся к второстепенным персонажам в их собственных фильмах, клишированные и противоречивые характеристики, бесцельные сюжетные арки, отсутствие развития персонажей, непоследовательный тон, бессвязное действие, сомнительный маркетинг, плохой сценарий, расовые и культурные стереотипы, чрезмерное использование Макгаффинов, продакт-плейсмент, компьютерная графика, длительное время работы и чрезмерный ретконнинг.

Награды и номинации 

Создателей высоко оценивали за саундтрек к фильмам. Майкл Бэй похвалил команду и подчеркнул важность звука, сказав: «У меня около 2000 человек — благодаря своему мастерству — воплотили мои мечты в фильм», — сказал Бэй. «Артистизм этой звуковой группы просто потрясающий. Я люблю, люблю звук. Это 45-50 % фильмов».

Примечания

Ссылки 
 Трансформеры на IMDb
 Трансформеры на AllMovie

Киносерии на английском языке
Трансформеры (серия фильмов)
Серии фильмов-боевиков
Фильмы о вторжении пришельцев
Киносерии США
Фильмы DreamWorks Pictures
Киносерии, появившиеся в 2007 году
Кинофраншизы